Regisauridae es una familia extinta de pequeños teriodontos carnívoros del Pérmico tardío y el Triásico inferior de Sudáfrica y China.

Clasificación
A continuación se presenta un cladograma creado según el análisis publicado por Adam K. Huttenlocker en 2014.

Referencias